Die ADAC Formel Masters 2012 war die fünfte Saison der ADAC Formel Masters. Es wurden acht Rennwochenenden mit je drei Rennen ausgetragen. Die Saison begann am 31. März in Oschersleben und endete am 30. September in Hockenheim.  Marvin Kirchhöfer gewann den Meistertitel.

Teams und Fahrer 

Felix Wieland war bei seinem Debüt mit 15 Jahren der jüngste Fahrer. Antti Buri war der älteste mit 23 Jahren.

Rennkalender 
Bis auf das erste Rennwochenende auf dem Nürburgring fanden alle Veranstaltungen im Rahmen des ADAC Masters Weekend statt. Bei der ersten Veranstaltung am Nürburgring fuhr die ADAC Formel Masters im Rahmen des ADAC Truck Grand Prix.

Wertung

Punktesystem 

In den ersten beiden Rennen eines Rennwochenendes werden die Punkte nach dem Punktesystem aus der Formel 1 verteilt: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Im dritten Rennen erhalten die ersten zehn Fahrer nach einem anderen Punktesystem Meisterschaftspunkte: 15-10-8-7-6-5-4-3-2-1.

Fahrerwertung

Teamwertung 

Motorsportsaison 2012